Братоев може да се отнася за:
 Божидар Братоев (р. 1945), български цигулар
 Валентин Братоев (р. 1987), български волейболист
 Георги Братоев (р. 1987), български волейболист
 Димитър Братоев (1838-1868), български революционер
 Стоян Братоев (р. 1954), български инженер